Phalanx -  formação retangular de infantaria grega antiga, geralmente composta por lanceiros
 Phalanx CIWS - sistema de armas para a defesa aproximada contra mísseis anti-navio
 Phalanx (álbum) - da banda  Australian Crawl
 Phalanx (jogo eletrônico) - jogo eletrônico lançado para SNES em 1991
 Sociedade Artística Phalanx - grupo de artistas expressionistas  criado no início do século XX.

Desambiguação